Кузне́чная у́лица — улица в Советском округе Липецка. Проходит от Петровского проезда за улицу Плеханова (Сапёрный спуск) до Трудовой улицы в Городище.

История 
Кузнечная улица — одна из старейших в Липецке, сохранивших дореволюционное имя. Бо́льшая её часть проходит вдоль берега Комсомольского пруда. Образовалась при строительстве Верхних железоделательных заводов. Название происходит от располагавшихся здесь в XVIII веке кузен по обработке металла, выплавляемого на заводах.

В 1969 году к Кузнечной улице присоединили улицу Крупской. До 1939 года она называлась Большой Скатной улицей; переименовали её в честь Н. К. Крупской. Тогда же имя Крупской присвоили Транспортной улице в Новолипецке.

На углу с Петровским проездом расположено здание бывшей курортной гостиницы (вторая половина XIX века, ).

Адреса 
 № 2 — Липецкая областная универсальная научная библиотека
 № 8 — гостиница администрации Липецкой области
 Нечётную сторону занимает территория Липецких электрических сетей

На углу с улицей Плеханова возводится многоэтажное жилое здание.

В Городище улица имеет одностороннюю частную застройку. Дома по нечётной стороне в этом районе были снесены при начале строительства киноконцертного зала (см. также в статье о Сапёрном спуске).

Гостиница 
На Кузнечной улице возводится высотное здание гостиницы, ради которого срыли часть Соборной горы, где находится Соборная площадь. Несмотря на протесты краеведов и историков, градостроительный совет во главе с главным архитектором Липецкой области Б. П. Канцане проект поддержал.

Транспорт 
 авт. 2, 6, 12, 25, 27, 30, 34, 40а, 308к, 315, 328, 351, 352, ост.: «Пл. Революции»; трол. 7, 9; авт. 2, 12, 22, 302, 306, 309, 315, 322, 325, 328, 352, 356, 359, 380, ост.: «Театральная пл.»; трол. 4, 7, 9; авт. 2, 12, 22, 300, 302, 306, 309, 315, 322, 325, 328, 345, 352, 356, 359, 380, ост.: «Пл. Плеханова».

Улицы Липецка